Amanda Sandrelli – attrice e regista italiana, figlia di Stefania
 Patrizio Sandrelli – cantautore italiano
 Stefania Sandrelli – attrice italiana, madre di Amanda